Meet the Vamps — дебютный студийный альбом британской поп-группы The Vamps, который был выпущен 14 апреля 2014. Четыре сингла с альбома вошли в топ-5 чарта синглов Великобритании. Альбом дебютировал под номером два в чартах Великобритании и Ирландии. Также он занял 23 место в списке самых продаваемых альбомов в Великобритании в 2014 году.

Предпосылки и запись 
После того, как Джеймс МакВей нашёл Брэдли Симпсона через YouTube в конце 2011, они начали работать над их дебютным альбомом. Позже они познакомились с Тристаном Эвансом и Коннором Боллом и сформировали группу. В ноябре 2012 они подписали контракт с Mercury Records. 22 марта 2014 The Vamps анонсировали, что альбом носит название Meet the Vamps и будет выпущен 14 апреля 2014.

12 февраля 2014 группа через Twitter сообщила, что отправится в свой первый тур по Великобритании в поддержку альбома.

Отзывы критиков 

Альбом получил в основном положительные отзывы от критиков. Мэтт Коллар, критик AllMusic,  написал, что альбом «демонстрирует высокую энергию группы в смеси мелодичной поп-музыки и танцевальной музыки». Льюис Корнер из Digital Spy дал положительный отзыв, заявив: «... Альбом содержит достаточно мощный материал, который привлекает к себе внимание. У группы множество конкурентов, но The Vamps доказали, что готовы принять вызов». Кэролайн Салливан из The Guardian тоже дала положительный отзыв. Она сказала: «некоторые моменты песен The Vamps не отличимы от One Direction или Питера Андре, но тем не менее у группы хорошее звучание, учитывая, что известность к ним пришла с помощью кавер-роликов на YouTube». Мэтью Хортон из Virgin Media назвал альбом поп-пейзажем, привлекающем внимание.

Список композиций

Рождественское издание 
Meet the Vamps: Christmas Edition был выпущен 1 декабря 2014. Издание включает рождественские песни и DVD с выступлением группы в  Бирмингеме на National Indoor Arena, которое состоялось 5 октября 2014.

Американское издание

Примечания 

Альбомы Virgin EMI Records
Дебютные альбомы 2014 года
Альбомы The Vamps